Abdul Razak (1922-1976), premier ministre malaisien.
 Abdul Razak (1992-), footballeur ivoirien.